El archiduque Leopoldo Luis de Austria (Milán, 6 de junio de 1823 - Hornstein, 24 de mayo de 1898) fue un príncipe y militar de la Casa de Habsburgo.

Familia 
Era el mayor de los hijos del matrimonio formado por el archiduque Raniero José de Austria, virrey del Reino lombardo-véneto y la princesa María Isabel de Saboya-Carignano. Contaba entre sus hermanos con María Adelaida, después reina de Cerdeña y otros cinco archiduques.

Biografía 
Nacido en el palacio real de Milán, fue bautizado en este mismo lugar, el 15 de junio, nueve días después de su nacimiento, por el arzobispo de Milán.

Participó en la Primera Guerra de Independencia italiana, del lado de las tropas austriacas, destacándose en la  recuperación del fuerte Maghera.

En 1850 alcanzó el grado de FeldMarschall o mariscal de campo y en 1867 fue ascendido a general de caballería. De 1865 hasta 1868 fue nombrado como inspector general de la armada, sustituyendo al archiduque Fernando Maximiliano, hermano de su soberano, que había sido llamado para ocupar el trono mexicano. Desde 1868 fue inspector general del cuerpo de ingenieros del Ejército austrohúngaro.

En el marco de sus funciones militares, llevó a cabo la reforma y modernización del arma de ingenieros del ejército austrohúngaro

Murió soltero y sin hijos y fue enterrado en el lugar tradicional de enterramiento de la Casa de Habsburgo, la cripta del Convento de los Capuchinos de Viena.

Títulos, órdenes y cargos

Títulos 
 Su Alteza Imperial y Real el archiduque Francisco Leopoldo (Luis) de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia.

Órdenes

Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
 Caballero Gran Cruz de la Orden de San Esteban de Hungría.

Extranjeras 
 Caballero de la Orden del Águila Blanca. ( Reino de Polonia)
 Caballero de la Orden de San Andrés. ()
 Caballero de primera clase de la Orden de Santa Ana. ()
 Caballero de la Orden de San Alejandro Nevsky. ()
 Caballero de la Orden del Águila Negra. ()
 Caballero de primera clase de la Orden del Águila Roja. ()
 Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación. ()
 Caballero de la Orden de San Huberto. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de la Corona. ()
 Caballero gran cruz de la Orden Real Güélfica. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de la Fidelidad. ()
 Caballero gran cruz de la Orden del León dorado. ( Electorado de Hesse)
 Caballero gran cruz de la Orden del Mérito bajo el título de San Luis. ()
 Senador gran cruz con collar de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge. ()

Cargos

Militares 
 General de caballería del Ejército Imperial y Real.
 Coronel propietario (Inhaber) del Regimiento de Infantería nº53 (Bohemio) del Ejército Imperial y Real. (Imperio Austrohúngaro)
 Jefe del Regimiento de Dragones de Kazán n.º 25. (Imperio Ruso)
 Jefe del Regimiento de Granaderos (Graf Kleist von Nollendorf) n.º6 del ejército del Prusia Occidental. (Reino de Prusia)

Académicos 
 Miembro honorario del Instituto lombardo de ciencias, letras y artes.
 Socio honorario de la Academia de Bellas Artes de Venecia.
 Miembro honorario del Ateneo de Venecia.

Ancestros

Referencias 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros de primera clase de la Orden del Águila Roja
Caballeros de la Orden de San Huberto
Miembros honorarios del Instituto lombardo de ciencias, letras y artes
Socios honorarios del Ateneo de Venecia
Socios honorarios de la Academia de Bellas Artes de Venecia
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Grandes cruces de la Orden de la Fidelidad
Grandes cruces de la Orden del León dorado
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Caballeros grandes cruces de la Orden del Mérito bajo el título de San Luis
Senadores grandes cruces con collar de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Parma)
Nacidos en Milán
Fallecidos en Austria